Loki, de god van het vuur en een onruststoker in de Noordse mythologie
Loki (Marvel), een personage van Marvel Comics
Loki (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie rond het Marvelpersonage
Loki (Stargate), een personage uit de televisieserie Stargate SG-1

Astronomie
Loki Patera, een vulkaan op Jupiters maan Io

Dieren
Bryaninops loki, een vissensoort
Loki circumsaltanus, een pissebed
Stactobia loki, een schietmot
Trittame loki, een spinnensoort

Hardware
Loki (computer), een thuiscomputer ontworpen door Sinclair Research

Muziek
Blade Loki, een Poolse punkband

Plaatsen
Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, een plaats in Slovenië
Iglenik pri Veliki Loki, een plaats in Slovenië
Kasteel van Loki, een onderzees veld van hydrothermale bronnen tussen Groenland en Noorwegen

Software
Loki Software, een software firma
Loki: Heroes of Mythology, een PC-computerspel van Cyanide

Zie ook
Low Ki, een professionele worstelaar